Peyrony est un nom de famille français notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Denis Peyrony (1869–1954), préhistorien français ;
 Élie Peyrony (1897–1989), préhistorien français, fils du précédent.

Notes et références